Под именем Дворец Тышкевичей известны следующие дворцы:

 Дворец Тышкевичей в Биржае (Литва)
 Дворец Тышкевичей в Варшаве
 Дворец Тышкевичей в Вильнюсе
 Дворец Тышкевичей в Кракове
 Дворец Тышкевичей в Кретинге (Литва)
 Дворец Тышкевичей в Лентварисе (Литва)
 Дворец Тышкевичей в Паланге (Литва), в котором размещается Музей янтаря
 Дворец Тышкевичей в Ужутракисе на озере Гальве близ Тракая (Литва)